Verstikking
Het toepassen van de stiksteek